Джунин-Кош - галявина і гора на Ялтинській яйлі, Крим.
 Джунин-Кош-Богаз - стежка через галявину Джунин-Кош на Ялтинську яйлу.